Josef Kučera může být:

 Joe Kučera, vlastním jménem Josef Kučera (* 1943) – český jazzový saxofonista a flétnista
 Josef Kučera (architekt) (1897–1980) – český architekt
 Josef Kučera (politik) (1808–1868) – český politik, v roce 1848 poslanec Říšského sněmu
 Josef Kučera (voják) (1916–1952) – český voják a jedna z obětí komunistického teroru
 Josef Jakub Kučera (1846–1905) – český evangelický duchovní
 Josef Kobra Kučera (1944–2015) – český kreslíř a karikaturista